Hole může být:

Hůl 
 golfová hůl
 hokejová hůl (hokejka)
 vysoká hůl (hra vysokou holí) viz trest (lední hokej)
 množné číslo od slova hůl:
 francouzské hole (berle)
 lyžařské hole
 turistické hole
 vycházkové hole – jeden z atributů vybavení gentlemana od poloviny 18. století do počátku 20. století, později jen pro turisty.

Hole 
 hole – jednotné číslo nezdrobnělého slova pro označení holátka, ještě neosrstěného savčího nebo neopeřeného ptačího mláděte, často ještě i slepého
 hole nebo hola – travnatý horský ekosystém

Místní názvy 
 Hole (Svrkyně), část města Svrkyně
 Hole (Průhonice), dřívější osada obce Průhonice

Místní názvy vrchů a hor
 
 Martinské hole – slovenský vrch s lyžařským střediskem západně od města Martina
 Vysoká hole – hora v Hrubém Jeseníku

Cizí názvy 
 Black hole – anglicky černá díra
 Hole (hudební skupina) – americká hudební skupina
 The Hole (album) – album skupiny Golden Earring z roku 1986
 Gloryhole (psáno také glory hole nebo glory-hole) – díra ve zdi
 Great Blue Hole – zatopený závrt na pobřeží Belize

Podobné názvy 
 Hoľa
 Kráľova hoľa aj.
 Holá

Externí odkazy